Lokomotive Dresden (kurz: Lok Dresden) steht für:
 BSG Lokomotive Dresden, ehemalige Betriebssportgemeinschaft aus Dresden, siehe ESV Dresden
 FSV Lokomotive Dresden, Fußballverein aus Dresden
 HSG Lok HfV Dresden, Hochschulsportgemeinschaft der ehemaligen Hochschule für Verkehrswesen (HfV) Dresden